Artiom Igorjewicz Malcew (ros. Артем Игоревич Мальцев; ur. 24 maja 1993 w Niżnym Nowogródzie) – rosyjski biegacz narciarski, pięciokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Malcew pojawił się 14 listopada 2009 roku w zawodach FIS Race w miejscowości Muonio, gdzie zajął 90. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W 2010 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, zajmując 20. miejsce w biegu łączonym na 20 km. Rok później wystąpił na zimowym europejskim festiwalu młodzieży w Libercu, zdobywając srebrny medal w sprincie klasykiem. W 2012 roku brał udział mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, gdzie był drugi w biegu łączonym na 20 km, a wspólnie z kolegami z reprezentacji zwyciężył w sztafecie. Złoty medal w drużynie zdobył też podczas mistrzostw świata juniorów w Libercu w 2013 roku, zajmując ponadto drugie miejsce w biegu łączonym na 20 km i biegu na 10 km stylem dowolnym. Był też między innymi dziewiąty w sprincie stylem klasycznym na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 lutego 2017 roku w Pjongczangu, gdzie wspólnie z Nikitą Kriukowem zajął trzecie miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 12 stycznia 2019 roku w Dreźnie, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 19. miejscu. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanął 13 grudnia 2020 roku w Davos, kończąc rywalizację w biegu na 15 km stylem dowolnym na trzeciej pozycji. Wyprzedzili go tam tylko dwaj rodacy: Aleksandr Bolszunow i Andriej Mielniczenko.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1993